Едуард Володимирович Лещенко (18 грудня 1943, Ачинськ — 23 березня 2008, Макарівський район) — екс виконувач обов'язків заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Біографія 
Народився 18 грудня 1943 року в місті Ачинську Красноярського краю. У 1972 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «архітектура».

Почав трудову діяльність у 1961 році на посаді старшого акумуляторщика військової частини 39486 «А» в Баку. З 1962 по 1969 рік працював інженером-конструктором Київської дистанції цивільних споруд. У 1969–1976 роках трудився в Київському проектному інституті «Гіпросільмаш» — спочатку займаючи посаду архітектора, згодом — керівника групи інституту.

З 1977 по 1987 рік Едуард Лещенко працював головним спеціалістом і головним архітектором управління промислового та гідротехнічного будівництва Держбуду УРСР у Києві. З 1987 до 1988 рік — начальником відділу Української філії «Гіпродеревпром». З 1988 до 1997 рік — начальником відділу та заступником директора ДПІ "Київський «Промбудпроект».

У 1997 році став заступником начальника Головного управління містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. У 2003 році — заступником начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА. У 2005 році обійняв посаду першого заступника начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА.

З 7 липня 2006 року Едуард Лещенко займав пост виконуючого обов'язки заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького.

Загинув 23 березня 2008 року в авіакатастрофі повітряного судна «Aeroprant 24 UR-ARPC», яка відбулася за 2 кілометри від аеродрому «Наливайківка» Макарівського району Київської області. Лайнер увійшов у штопор і врізався в землю в лісосмузі. Похований на Лісовому кладовищі в Києві.

Посилання 
 ЛІГА 
 АРХИТЕКТОР ЭДУАРД ЛЕЩЕНКО

Уродженці Ачинська
Випускники Київського національного університету будівництва і архітектури
Архітектори Києва
Поховані на Лісовому кладовищі Києва